Tsaldaris (Greek: Τσαλδάρης) è un cognome greco e può riferirsi a
 Dīmītrīs Tsaldarīs, cestista
 Panagīs Tsaldarīs, politico
 Konstantinos Tsaldaris, politico